LNT peut désigner :
 Aerolíneas Internacionales
 Larsen & Toubro, un conglomérat indien
 le modèle Linéaire sans seuil (Linear no-threshold model en anglais)
 Late Night Tales en musique
 Piège à NOx - RCS sans additif (Lean NOx Trap en anglais), voir Réduction catalytique sélective